Пољаци могу бити:

 Пољаци, западнословенски народ, Пољак, Пољакиња, Пољаци, Пољакиње
 Пољаци (Крушевац), насељено место града Крушевца,
 Пољаци, село крај Задра у Далмацији,
 Пољак (презиме), словенско презиме

Види још 
 Пољак (вишезначна одредница)